Dumitreni se poate referi la:

 Localități din România

 Dumitreni - localitate din județul Mureș

 Localități din Republica Moldova

 Dumitreni - sat din cadrul comunei Alexeecva, raionul Florești

Vezi și 
 Dumitru (dezambiguizare)

Toponime românești